Folk Jazz steht für
Ethno-Jazz, Jazz-Stil
Folk Jazz (Album)